Demol ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Demol (* 1959), belgischer Radrennfahrer
 Louis-Georges-Firmin Demol (1885–1969), französischer Ordensgeistlicher und Apostolischer Vikar von Ober-Kasaï
 Stéphane Demol (* 1966), belgischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler

Siehe auch:
 De Mol
 d-Moll
 D mol